Niia, rivière de Russie qui coule dans l'est de l'oblast d'Irkoutsk, en Sibérie orientale.
 Niia, un lépidoptère du genre Smerinthus.
 Niia Bertino (née en 1988), chanteuse, auteur-compositeur et pianiste américaine.